William Grove kan syfta på bland andra:

* William Barry Grove (1764–1818), amerikansk politiker
 William Bywater Grove (1848–1938), engelsk botanist och mikrobiolog
 William Robert Grove (1811–1896), walesisk jurist och fysiker